La Trampa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Trampa, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Trampa (delstaten Mexiko), ort,